Genoino (o Genovino), moneta aurea simile al fiorino
 Genoino, famiglia nobiliare dell'Italia meridionale
 Giulio Genoino (1567-1648), giurista e presbitero italiano.
 Giulio Genoino (1773-1856), poeta e librettista italiano
 Andrea Genoino (1883-1961), storico